.hr – chorwacka domena internetowa
 hr – niemiecki nadawca radiowo-telewizyjny Hessischer Rundfunk
 hr. – hrabia
 HR – częstość skurczów serca, ang. heart rate
 HR – zasoby ludzkie, ang. human resources
 HR – międzynarodowy kod samochodowy Chorwacji
 HR – stopień harcerski Harcerz Rzeczypospolitej
 HR – miesięcznik, a obecnie portal harcerski Harcerz Rzeczypospolitej
 HR, HRHD, HR.HDTV – High Resolution High-Definition, filmy w rozdzielczości ok. 960x540, zripowane z HDTV
 H-R – diagram Hertzsprunga-Russella